Олег Толстихин:
 Толстихин, Олег Владимирович (род. 1975) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Толстихин, Олег Сергеевич (род. 1987) — российский хоккеист с мячом.